Deci-, prefix del Sistema Internacional que indica un factor de 10-1, 1/10 o 0,1 
 Deci (emperador romà), emperador romà 249-251
 Deci (escultor), escultor romà
 Deci (proscrit), proscrit romà
 Deci Albí Cecina, satirista romà que va florir sota Arcadi i Honori i prefecte de la ciutat el 302 
 Deci Calpurnià, prefecte de la guàrdia imperial de Claudi 
 Deci Jubel·li, comandant de les tropes campànies romanes estacionades a Rhegium el 281 aC 
 Deci Magi, cap del partit romà a la ciutat de Càpua durant la Segona Guerra Púnica 
 Deci de Ravenna, prefecte i exarca d'Itàlia, testificat el 584, sota l'emperador romà d'Orient Maurici 
 Deci Triccià, governador romà 
 Marc Deci, diversos personatges
 Publi Deci, diversos personatges